Хосе Луис Мартинез има више значења:

 Хосе Луис Мартинез, Ел Уесарио (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хосе Луис Мартинез (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику